Хедда (убит в 870 году) — настоятель из Петерборо, священномученик. День памяти — 9 апреля.

Биография 
Святой Хедда (Hedda, Haeddi) был настоятелем монастыря в Питерборо, Англия. Он и сотоварищи числом  восемьдесят четыре был замучен датчанами, лютовавшими на английском побережье в ту же пору, что и король Эдмунд. Всех их почитают мучениками.

В поздние средние века "Камень Хедды" стоял на кладбище над их могилой, в нём были сделаны отверстия для свечей, что позволяло использовать его как алтарь, на котором совершались службы со времён настоятеля Годрика (Godric). В XVIII веке паломники погружали в отверстия свои пальцы, чтобы оставить себе на память следы пыли.

Литература 
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of saints. NY: Macmillan.
 Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.

Ссылки 
 St Hedda
 Кельтские и староанглийские святые

Персоналии по алфавиту
Святые Англии
Умершие в 870 году
Христианские святые IX века
Католические святые
Святые по алфавиту
Священномученики